Zwodau bezeichnet

die Stadt Svatava, Okres Sokolov, Tschechien
einen Nebenfluss der Eger in Deutschland und Tschechien, siehe Zwota (Fluss)